

Ісмагілово — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Ісмагілово — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Ісмагілово — село, Давлекановський район, Башкортостан